Kretschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie von Kretschmann, Geburtsname von Lily Braun (1865–1916), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Andrea Kretschmann, deutsche Soziologin
 Arthur von Kretschmann (1836–1889), deutscher Generalmajor
 Charlotte Kretschmann (* 1909), deutsche Altersrekordlerin
 Christian Kretschmann (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Erich Kretschmann (1887–1973), deutscher Physiker
 Erich Kretschmann (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Erna Kretschmann (1912–2001), deutsche Naturschützerin und Politikerin
 Ernst Kretschmann (1897–1941), deutscher Maler und Propagandist 
 Ernst-Karl von Kretschmann (1874–1945), deutscher SS-Brigadeführer
 Frieda Kretschmann-Winckelmann (1870–1939), deutsche Künstlerin
 Friedrich Kretschmann (1858–1934), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer
 Georg Kretschmann (1939–2008), deutscher Historiker 

 Jochen Kretschmann (* 1932), deutscher Autor

 Johannes Kretschmann (1886–1944), deutscher Reformpädagoge
 Jürgen Kretschmann (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Karl Friedrich Kretschmann (auch der Barde Rhingulph; 1738–1809), deutscher Lyriker, Lustspielautor und Erzähler
 Kurt Kretschmann (1914–2007), deutscher Naturschützer
 Lutz Kretschmann-Johannsen (* 1960), deutscher Politiker (SPD), siehe Lutz Johannsen
 Marcus Kretschmann (* 1971), deutscher Politiker (CDU)
 Marianne von Kretschmann, Geburtsname von Marianne von Weizsäcker (* 1932), Ehefrau von Richard von Weizsäcker
 Max Kretschmann (1890–1972), deutscher Bankier
 Melanie Kretschmann (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Moritz von Kretschmann (1790–1868), bayerischer Generalmajor
 Ralph G. Kretschmann (* 1956), deutscher Zeichner, Maler, Regisseur und Autor
 Steffen Kretschmann (* 1980), deutscher Boxer
 Theodor von Kretschmann (1762–1820), deutscher Politiker, Jurist und Publizist
 Thomas Kretschmann (* 1962), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Kretschmann (1848–1922), deutsch-russischer Flötist und Hochschullehrer
 Winfried Kretschmann (* 1948), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg

Kretschmann steht für:
 Kretschmann, früherer deutscher Name von Krčmaň, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Kretschmann-Skalar, physikalische Invariante
 Hermann Kretzschmann (1886–1964), deutscher Politiker
 Gretschmann